Йоханнес Эссер (; 13 октября 1877, Лейден — 3 августа 1946, Чикаго) — нидерландский шахматист, врач.

Чемпион Нидерландов (1913). Неофициальный чемпион Нидерландов 1908 г. 

В 1908—1909 гг. занимал пост президента .

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов
Президенты Нидерландского шахматного союза